Lista jednostek zatopionych przez U-48 – lista stanowi zestawienie cywilnych i wojskowych jednostek pływających, zatopionych podczas drugiej wojny światowej przez niemiecki okręt podwodny U-48.

Uwagi

Bibliografia 
 

Listy jednostek zatopionych przez okręty podwodne
U-48 (1939)